Moxie, un trimaran de compétition, lancé en 1979
 Moxie, un film américain sorti en 2021
 MOXIE, acronyme de Mars Oxygen ISRU Experiment, un instrument scientifique présent sur le rover 
 Moxie Marlinspike, un cryptographe, chercheur en sécurité informatique et entrepreneur américain